Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams UAE Team Emirates in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2022